Liste nationale est un nom porté ou ayant été porté par plusieurs partis, groupements ou alliances politiques :
 en Israël, par deux partis : la Liste nationale et le Rafi-Liste nationale (futur Ometz).
 en Irak, par un parti, la Liste nationale, lui-même membre de la Liste nationale irakienne en 2005.
 en Italie, Liste nationale était une liste électorale conçue et conduite par Benito Mussolini